Боркино — название населённых пунктов в России:

 Боркино — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Боркино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Боркино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Боркино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Боркино — деревня в Торжокском районе Тверской области.